Суржин — фамилия; имеет женскую форму Суржина.
 Суржин, Кирилл Николаевич — советский авиаконструктор, дважды лауреат Сталинской премии.
 Суржина, Нонна Андреевна (род. 1937) — советская украинская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, народная артистка СССР.